Barrio de San Antonio puede referirse a:

Toponimia

en Colombia 
 Barrio San Antonio, tradicional barrio de Cali, ubicado en la Comuna 3;

en España 
 Barrio de San Antonio, barrio de la ciudad de Barcelona, en la provincia de Barcelona;
 Barrio de San Antonio, localidad del municipio de Loja, en la provincia de Granada;
 Barrio de San Antonio, localidad del municipio de Murcia, en la región de Murcia;
 Barrio de San Antonio de la Mar, barrio de la localidad de Cullera, en la provincia de Valencia;

en Estados Unidos 
 Barrio de San Antonio (Tucson), Arizona.

en México 
 Barrio de San Antonio (Puebla).

en Panamá 
 Barrio Ciudad Jardín San Antonio, barrio de la ciudad-distrito de San Miguelito, en la provincia de Panamá.

en Paraguay 
 Barrio de San Antonio, barrio de la ciudad de Asunción.